

Astronomia 
 Walker – cratere lunare
 6372 Walker – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Walker - Una storia vera (Walker) – film del 1987 diretto da Alex Cox
 Walker – cortometraggio del 2012 diretto da Tsai Ming-liang

Televisione 
 Walker – serie televisiva del 2021, reboot di Walker Texas Ranger

Musica 
 Walker – colonna sonora del film Walker - Una storia vera

Geografia 
 Regno Unito
 Walker – distretto di Newcastle upon Tyne
 Stati Uniti d'America
 Walker – comunità non incorporata della Contea di Mono in California
 Walker – città della Contea di Linn in Iowa
 Walker – città della Parrocchia di Livingston in Louisiana
 Walker – township della Contea di Cheboygan in Michigan
 Walker – city della Contea di Kent in Michigan
 Walker – capoluogo della Contea di Cass in Minnesota
 Walker – città della Contea di Vernon in Missouri
 Walker – township della Contea di Centre in Pennsylvania
 Walker – township della Contea di Huntingdon in Pennsylvania
 Walker – township della Contea di Juniata in Pennsylvania
 Walker – township della Contea di Schuylkill in Pennsylvania

Persone

Altro
 Walker – nome proprio di persona inglese maschile
 Walker – videogioco per Amiga del 1993

Pagine correlate 
 Walkers